Formuła 3 Euro Series 2009 – siódmy sezon Formuły 3 Euro Series. Sezon rozpoczął się 16 maja 2009 roku wyścigiem w Hockenheim, a zakończył po 20 wyścigach 25 października tego samego roku na tym samym torze. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Jules Bianchi, a wśród zespołów - francuska ekipa ART Grand Prix

Lista startowa 
 Wszyscy kierowcy jeżdżą bolidami Dallara F308 z wyjątkiem ekipy Kolles & Heinz Union, korzystającej z bolidów Dallara F309.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Punktacja w pierwszym wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

 1 – w pierwszym wyścigu na torze Norisring Stefano Coletti przyjechał 3, ale został zdyskwalifikowany z całego weekendu, ponieważ uderzył po wyścigu Jules’a Bianchiego.

 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Puchar Narodów

Przypisy 

2009
2009 w sportach motorowych
2009 w Europie